|}
Die Bahnstrecke Gallarate–Varese ist eine Bahnstrecke in der Lombardei. Sie verbindet die Stadt Varese mit Gallarate und durch die Bahnstrecke Rho–Gallarate–Arona mit der Großstadt Mailand.

Die Strecke wurde auf Wunsch der Stadt Varese gebaut, um die Stadt an das lombardische Eisenbahnnetz anzubinden. Sie wurde am 26. September 1865 eröffnet. 1901 wurde die Strecke mit einer Stromschiene elektrifiziert, als Teil der „Ferrovie Varesine“.

Heute verkehren auf die Strecke die Vorortzüge der Linie S5 der S-Bahn Mailand sowie ohne Zwischenhalte die Regionalzüge Mailand–Varese.

Literatur 
 Francesco Ogliari, Ruote e binari in Lombardia. Cinisello Balsamo, Silvana, 1993. ISBN 88-366-0430-7.
 Sergio Zaninelli, Le ferrovie in Lombardia tra Ottocento e Novecento. Mailand, Il Polifilo, 1995. ISBN 88-7050-195-7.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei